Armin Bačinović (Maribor, 24 de outubro de 1989) é um futebolista profissional esloveno, volante, milita no Palermo.

Referências

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas do NK Maribor